

Ґуздек — село в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуздек — село в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства